Цей список є списком видів птахів, записаних на території Ісландії (Північна Атлантика). 

Із 111 зазначених в таблиці видів, 1 зниклий, 1 уразливий, 2 перебувають у близькому до уразливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ісландія
Фауна Ісландії
Списки:Ісландія